Wuchang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuchang Qu, härad, Hubei, 
 Wuchang Shi (härad i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar